Уаниморо има више значења:

 Уаниморо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уаниморо (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику